Дуб Сте́фана Вели́кого или Дуб Ште́фана чел Ма́ре () — дуб в деревне Кобыльня Шолданештского района Молдавии (), самое старое дерево в Молдавии и памятник природы. Возраст дерева составляет приблизительно 700 лет. Согласно легенде, именно под эти дубом после одной из битв отдыхал молдавский господарь Стефан III Великий. Само село упоминается примерно в 1456 году.

Дерево в настоящее время находится под государственной охраной как памятник природы Молдавии. Оно было отреставрировано, очищено от прогнившей древесины и заделано цементными пломбами. В настоящее время дуб продолжает расти, на нём нет каких-либо сухих ветвей. Рядом с деревом расположены бюст господаря и православная церковь.

Дуб в нумизматике 

21 ноября 2008 года Национальный банк Молдавии выпустил в оборот в качестве платёжного средства и в нумизматических целях серебряную памятную монету из серии «» под названием «Дуб Штефана чел Маре» номиналом 50 молдавских леев. На аверсе в центре изображён Герб Молдавии с выгравированным вверху 2008 годом выпуска и с надписью внизу «50 LEI», по окружности монеты заглавными буквами выгравировано «REPUBLICA MOLDOVA». На реверсе в центре изображён Дуб Стефана Великого, по окружности монеты заглавными буквами выгравировано «STEJARUL LUI ȘTEFAN CEL MARE».

Примечания

Ссылки 

 Национальный банк Молдавии
 Дуб 700 лет с. Кобыльня

Охраняемые природные территории Молдавии
Шолданештский район
Знаменитые деревья Европы
Дубы
Экземпляры растений, названные в честь людей